(18099) Flamini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme 

Manila Flamini (née en 1987), nageuse synchronisée italienne.
Mathieu Flamini (né en 1984), footballeur français.